Nierada – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Poczesna
 Nierada – dzielnica miasta Myszkowa w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim
 Nierada  – część wsi Zbrosławice, w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w  gminie Zbrosławice